Paweł Cieślik (ur. 1940) – polski duchowny
 Paweł Cieślik (ur. 1986) – polski kolarz